

Persone 
 Hikaru Mita – calciatore giapponese
 Hakoto Mita – attrice e cantante giapponese
 Masayuki Mita – calciatore giapponese
 Norifusa Mita – fumettista giapponese
 Yoshiko Mita – attrice giapponese
 Yūko Mita – doppiatrice giapponese

Altro 
 Mita – nome proprio di persona femminile italiano e giapponese
 Mita – metropolitana di Tokyo
 Mita –  servizio pubblico obbligatorio nella società dell'impero inca